Pongratz ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Pongratz (1928–2012), Lokaljournalist in Zwiesel, siehe Liste der Ehrenbürger von Zwiesel
 Alfred Pongratz (Chemiker) (1897–1976), österreichischer Chemiker
 Alfred Pongratz (1900–1977), deutscher Schauspieler und Sprecher
 Carl Pongratz (1850–1914), österreichischer Politiker und Bürgermeister
 Christian A. Pongratz (* 1973), österreichischer Unternehmensberater, Autor, Kabarettist und Moderator
 Daniel Pongratz alias Danger Dan (* 1983), deutscher Musiker
 Dieter Pongratz (1941–2017), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Franz Pongratz (1896–1973), österreichischer Bauingenieur und Hochschullehrer
 Friedrich Pongratz (* 1947), deutscher Psychologe und Soziologe
 Hans Pongratz (* 1945), deutscher Flugmediziner
 Hans J. Pongratz (* 1957), deutscher Soziologe
 Ingeborg Pongratz (* 1946), deutsche Landespolitikerin (Bayern) (CSU)
 Josef Pongratz (1863–1931), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Julia Pongratz (* um 1980), deutsche Geografin und Hochschullehrerin
 Kathrin Golda-Pongratz (* 1971), deutsche Architektin und Hochschullehrerin
 Kurt Pongratz (* 1958), österreichischer Fernsehregisseur
 Leopold Pongratz (1850–1929), österreichischer Politiker
 Lieselotte Pongratz (1923–2001), deutsche Kriminologin und Soziologin
 Lothar Pongratz (1952–2013), deutscher Bobfahrer

 Maximilian Pongratz (* 1987), deutscher Musiker
 Oliver Pongratz (* 1973), deutscher Badmintonspieler

 Walter Pongratz (1912–1990), niederösterreichischer Heimatforscher und Bibliothekswissenschaftler
 Werner Pongratz (* 1963), Bauunternehmer aus Nürnberg

Siehe auch:
 Pongracz
 Pankratius